— японский авиаинженер и астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований).

Наоко Ямадзаки — вторая женщина-астронавт из Японии после Тиаки Мукаи.

Ранние годы 
В детстве жила в Саппоро. Окончила среднюю школу, затем университет. В 1993 году в Токийском университете получила степень бакалавра наук в области аэрокосмической техники, затем в 1996 году степень магистра наук в области аэрокосмической техники.

Космический полёт 
В феврале 1999 года Ямадзаки была отобрана в качестве кандидата в астронавты (тогда ещё под девичьей фамилией Сумино). К базовой подготовке приступила в апреле 1999 года. Сертификацию в качестве астронавта получила в сентябре 2001 года. В мае 2004 года завершила подготовку в качестве бортинженера космического корабля Союз-ТМА в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звёздном городке.

В июне 2004 года Ямадзаки прибыла в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне и занималась там по программе подготовки астронавтов.

С 5 апреля по 20 апреля 2010 года принимала участие в полёте Дискавери STS-131 в качестве специалиста полёта. Общая продолжительность полёта составила 15 суток 2 часа 47 минут и 10 секунд.

Статистика

В августе 2011 года Ямадзаки уволилась из JAXA.

Личная жизнь 
У Наоко Ямадзаки две дочери: старшая родилась в августе 2002 года, младшая - в октябре 2011 года. 

Увлечения: японская каллиграфия, дайвинг, теннис, джаз-танцы, катание на лыжах, полёты.

Примечания

Ссылки 
 Наоко Ямадзаки в «Энкциклопедии Космонавтики»

Женщины-космонавты
Выпускники Токийского университета